Фёдоров, Павел:
 Фёдоров, Павел Викторович (род. 1976) — российский историк, северовед, социальный антрополог, некрополист, доктор наук, профессор.
 Фёдоров, Павел Иванович (1791—1855) — российский генерал.
 Фёдоров, Павел Ильич (1905—1983) — советский писатель.
 Фёдоров, Павел Павлович (род. 1996) — российский боксёр, призёр чемпионата России (2019).
 Фёдоров, Павел Платонович (1896—1938) — советский учёный, специалист по торфяному делу. 
 Фёдоров, Павел Сергеевич  (1903—1952) — советский генерал-майор.
 Фёдоров, Павел Степанович (1803—1879) — российский драматург.